Mărcăuți se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
Mărcăuți - localitate centru de comună din raionul Briceni
 Mărcăuți - localitate centru de comună din raionul Dubăsari

Localități omonime din Republica Moldova